Ярвет Юрі Євгенович (Jüri Järvet) - естонський актор . Народний артист СРСР.
 Петро Ярвет - письменник